Лупашко Владислав Вікторович — український футболіст, півзахисник «Інгульця».
 Лупашко Роман Сергійович — прапорщик Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
Прізвища